Перлофф — фамилия:

 Перлофф, Джозеф (1924—2014) — американский кардиолог.
 Перлофф, Кэри (род. 1959) — американский театральный режиссёр и драматург.
 Перлофф, Марджори (род. 1931) — американский филолог, специалист по поэзии XX—XXI веков.